Zagré oder Zagrè ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Zagré (* 1990), belgischer Sprinterin
 Ismaël Zagrè (* 1992), burkinischer Fußballspieler